Heigenhauser ist der Name von

 Michaela Heigenhauser (* 1963), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Waldemar Heigenhauser (* 1939), österreichischer Skisportler